Zkratka FC má více významů

FC 
 (z anglického football club) – častá součást názvů fotbalových klubů, např. FC Slovan Liberec
 Laurin & Klement FC – závodní automobil vyráběný od roku 1907 do roku 1909 československou automobilkou Laurin & Klement

Fc  
 Fc receptor – receptor nacházející se na povrchu některých buněk imunitního systému

Externí odkazy